Whiston est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Daniel Whiston (né en 1976), patineur artistique anglais
David Whiston (né en 1941), violoniste anglais
Donald Whiston (1927-2020), joueur de hockey olympien américain
John Whiston (1893-1956), professeur et spécialiste en explosifs anglais
Peter Whiston (né en 1968), joueur de football anglais
William Whiston (1667-1752), théologien et historien anglais

Toponyme

Whiston, village du Merseyside
Whiston, village du Northamptonshire
Whiston, village du South Staffordshire
Whiston, village du Staffordshire Moorlands
Whiston, village du Yorkshire du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme